Stieler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Stieler (1775–1836), deutscher Kartograf
 Arthur Friedrich Stieler von Heydekampf (1840–1923), deutscher Generalleutnant
 Bernhard Stieler (1934–2010), deutscher Ingenieur
 Carl August Stieler (1780–1822), deutsch-schwedischer Opernsänger (Bass) und Gesangspädagoge
 David Stieler (* 1988), tschechischer Eishockeyspieler
 Eugen von Stieler (1845–1929), deutscher Maler
 Frank Stieler (* 1958), deutscher Industriemanager
 Franz Stieler (1893–1988), deutscher Schriftsteller, Geschichts- und Heimatforscher

 Gerd Stieler (1943–1997), deutscher Fußballspieler
 Gerd Stieler von Heydekampf (1905–1983), deutscher Industrieller und Manager
 Hans Stieler (1926–2010), italienischer Politiker
 Hans Stieler von Heydekampf (1880–1946), deutscher Polizeikommandeur und Generalleutnant
 Hilde Stieler (1879–1965), deutsche Schriftstellerin und Malerin
 Joseph Karl Stieler (1781–1858), deutscher Maler
 Karl Stieler (1842–1885), deutscher Schriftsteller, Archivar und Jurist
 Karl von Stieler (1864–1960), deutscher Verwaltungsjurist
 Karl Stieler (Mediziner) (1874–nach 1940), deutscher Dermatologe und Hochschullehrer
 Kaspar von Stieler (1632–1707), deutscher Sprachwissenschaftler
 Katja Stieler (* 1986), deutsche Turnerin
 Kurt Stieler (1877–1963), deutscher Schauspieler
 Laila Stieler (* 1965), deutsche Drehbuchautorin

 Tobias Stieler (* 1981), deutscher Schiedsrichter
 Wilhelm Dieudonné Stieler (1888–1912), deutscher Forschungsreisender, Sammler und Ballonfahrer 

Siehe auch:
 Stiehler
 Steeler